Quickly steht für:
 NSU Quickly, Moped

Personen:
 Tommy Quickly (* 1943), britischer Sänger